Rissa se poate referi la:

Geografie
Rissa (Norvegia), o comună din provincia Sør-Trøndelag, Norvegia
Årnset, cunoscut și ca Rissa, un sat din comuna Rissa, provincia Sør-Trøndelag, Norvegia

Birds
Rissa (gen), gen de păsări
Rissa brevirostris, specie din genul Rissa
Rissa tridactyla, specie din genul Rissa

Nave
, o navă comercială finlandeză aflată în serviciu între 1955-61